У небесній механіці апсидальна прецесія (або апсидальне просування) — прецесія (поступове обертання) лінії, що з’єднує апсиди (лінії апсид) орбіти астрономічного тіла. Апсиди — точки орбіти, найближчі (періапсис) і найдальші (апоапсис) від первинного тіла. Апсидальна прецесія є першою часовою похідною аргументу періапсису, одного з шести основних орбітальних елементів орбіти. Апсидальна прецесія вважається позитивною, коли вісь орбіти обертається в тому ж напрямку, що й орбітальний рух. Апсидальний період - інтервал часу, необхідний для прецесії орбіти на 360°.

Історія 
Давньогрецький астроном Гіппарх відзначав апсидальну прецесію орбіти Місяця (як оберт апогею Місяця з періодом приблизно 8,85 років). Це виправлено на антикітерському механізмі (приблизно у 80 роках до н. е.) (з передбачуваним значенням 8,88 років на повний цикл, з поправкою до 0,34% поточних вимірювань). Прецесія сонячних апсид (як рух, відмінний від прецесії рівнодення) була вперше кількісно визначена у другому столітті Птолемеєм Олександрійським. Він також розрахував вплив прецесії на рух небесних тіл. Апсидальні прецесії Землі та інших планет є результатом безлічі явищ, частину з яких було важко пояснити до 20 століття, коли була точно пояснена остання неідентифікована частина прецесії Меркурія.

Розрахунок 
 

Різноманітні фактори можуть призвести до прецесії периастролу, такі як загальна теорія відносності, зоряні квадрупольні моменти, взаємні припливні деформації зірок і планет і збурення від інших планет.

ω загальна = ω загальна теорія відносності + ω квадруполь + ω приплив + ω збурення

Для Меркурія швидкість прецесії перигелію через загальні релятивістські ефекти становить 109,22 сантиметри (кутові секунди) на століття. Для порівняння, прецесія через збурення від інших планет Сонячної системи становить 1351,28 сантиметрів на століття, тоді як сплющеність Сонця (квадрупольний момент) спричиняє незначний внесок у 0,0635 сантиметра на століття.
З класичної механіки, якщо зірки та планети розглядати як суто сферичні маси, то вони підкорятимуться простій 1/r 2 закон обернених квадратів, пов’язуючи силу з відстанню, і, отже, здійснюють замкнуті еліптичні орбіти згідно з теоремою Бертрана. Ефекти несферичної маси викликані застосуванням зовнішнього(их) потенціалу(ів): відцентровий потенціал тіл, що обертаються, як обертання тіста для пирога, спричиняє сплющення між полюсами, а сила тяжіння сусідньої маси створює припливні опуклості. Обертальні та чисті припливні опуклості створюють гравітаційні квадрупольні поля (1/r 3), які призводять до орбітальної прецесії.
Загальна апсидальна прецесія для ізольованих дуже гарячих юпітерів, враховуючи лише ефекти найнижчого порядку, і в цілому в порядку важливості

ω загальний = ω припливні збурення + ω загальна теорія відносності + ω обертальні збурення + ω обертальні збурення * + ω припливні *

при цьому домінуючим терміном є планетарний припливний балдж, що перевищує ефекти загальної теорії відносності та зоряного квадруполя більш ніж на порядок. Хороша результуюча апроксимація припливної опуклості корисна для розуміння внутрішньої частини таких планет. Для планет з найкоротшим періодом внутрішній шар планети викликає прецесію на кілька градусів на рік. Це до 19,9° на рік для WASP-12b.

Прецесія і клімат 

Апсидальна прецесія Землі повільно збільшує аргумент периапсису. Це займає приблизно 112 000 років для обертання еліпса відносно нерухомих зірок. Полярна вісь Землі, а отже, сонцестояння та рівнодення, прецесують з періодом приблизно 26 000 років щодо нерухомих зірок. Ці дві форми «прецесії» поєднуються так, що вона займає між ними 20 800 і 29 000 років (в середньому - 23 000 років), щоб еліпс повернувся один раз відносно точки весняного рівнодення, тобто щоб перигелій повернувся до тієї самої дати (враховуючи календар, який ідеально відстежує пори року). 

Ця взаємодія між аномалістичним і тропічним циклами важлива в довгострокових змінах клімату на Землі, які називаються циклами Міланковича. Цикли Міланковича є ключовими для розуміння ефектів апсидальної прецесії. Еквівалент також відомий на Марсі.

Малюнок праворуч ілюструє вплив прецесії на пори року в північній півкулі відносно перигелію та афелію. Зауважте, що площі, підметені протягом певного сезону, змінюються з часом. Орбітальна механіка вимагає, щоб тривалість пір року була пропорційною площі охоплення сезонних квадрантів, тому, коли орбітальний ексцентриситет екстремальний, пори року на дальній стороні орбіти можуть бути значно довшими.

Апсидальна прецесія Меркурія 
Апсидальна прецесія планети Меркурій була помічена Урбеном Левер’є в середині 19 століття. Для планети, велика піввісь її орбіти a, ексцентриситет орбіти e і період обертання T, тоді апсидальна прецесія через релятивістські ефекти протягом одного періоду обертання в радіанах дорівнює

де c – швидкість світла. У випадку Меркурія половина великої осі приблизно 5,79 × 10 10  м, ексцентриситет його орбіти 0,206 і період обертання 87,97 діб або 7,6 × 10 6  с. З них і швидкість світла (яка ~3 × 10 8  м/с ), можна розрахувати, що апсидальна прецесія протягом одного періоду обертання становить ε = 5,028 × 10 −7 радіан (2,88 × 10 −5 градусів або 0,26416 сантиметра). За сто років Меркурій робить приблизно 415 обертів навколо Сонця, і, таким чином, за цей час апсидальний перигелій через релятивістські ефекти становить приблизно 43″, що майже точно відповідає раніше непоясненій частині виміряного значення.

Література 
 Bowler, M. G. (2010). "Apsidal advance in SS 433?". Astronomy and Astrophysics. 510 (1): A28. arXiv:0910.3536. Bibcode:2010A&A...510A..28B. doi:10.1051/0004-6361/200913471. S2CID 119289498.
 Hilditch, R. W. (2001). An Introduction to Close Binary Stars. Cambridge astrophysics series. Cambridge University Press. p. 132. ISBN 9780521798006.
 Jones, A., Alexander (September 1991). "The Adaptation of Babylonian Methods in Greek Numerical Astronomy" (PDF). Isis. 82 (3): 440–453. Bibcode:1991Isis...82..441J. doi:10.1086/355836. S2CID 92988054.
 Freeth, Tony; Bitsakis, Yanis; Moussas, Xenophon; Seiradakis, John. H.; Tselikas, A.; Mangou, H.; Zafeiropoulou, M.; Hadland, R.; et al. (30 November 2006). "Decoding the ancient Greek astronomical calculator known as the Antikythera Mechanism" (PDF). Nature. 444 Supplement (7119): 587–91. Bibcode:2006Natur.444..587F. doi:10.1038/nature05357. PMID 17136087. S2CID 4424998. Archived from the original (PDF) on 20 July 2015. Retrieved 20 May 2014.
 Toomer, G. J. (1969), "The Solar Theory of az-Zarqāl: A History of Errors", Centaurus, 14 (1): 306–336, Bibcode:1969Cent...14..306T, doi:10.1111/j.1600-0498.1969.tb00146.x, at pp. 314–317.
 "Ptolemaic Astronomy in the Middle Ages". princeton.edu. Retrieved 21 October 2022.
 C. Philipp E. Nothaft (2017). "Criticism of trepidation models and advocacy of uniform precession in medieval Latin astronomy". Archive for History of Exact Sciences. 71 (3): 211–244. doi:10.1007/s00407-016-0184-1. S2CID 253894382.
 David M. Kipping (8 August 2011). The Transits of Extrasolar Planets with Moons. Springer. pp. 84–. ISBN 978-3-642-22269-6. Retrieved 27 August 2013.
 Kane, S. R.; Horner, J.; von Braun, K. (2012). "Cyclic Transit Probabilities of Long-period Eccentric Planets due to Periastron Precession". The Astrophysical Journal. 757 (1): 105. arXiv:1208.4115. Bibcode:2012ApJ...757..105K. doi:10.1088/0004-637x/757/1/105. S2CID 54193207.
 Richard Fitzpatrick (30 June 2012). An Introduction to Celestial Mechanics. Cambridge University Press. p. 69. ISBN 978-1-107-02381-9. Retrieved 26 August 2013.
 Ragozzine, D.; Wolf, A. S. (2009). "Probing the interiors of very hot Jupiters using transit light curves". The Astrophysical Journal. 698 (2): 1778–1794. arXiv:0807.2856. Bibcode:2009ApJ...698.1778R. doi:10.1088/0004-637x/698/2/1778. S2CID 29915528.
 Michael Perryman (26 May 2011). The Exoplanet Handbook. Cambridge University Press. pp. 133–. ISBN 978-1-139-49851-7. Retrieved 26 August 2013.
 
Небесна механіка